Hit Girl peut désigner :
 Hit-Girl, personnage fictif de la série Kick-Ass
 Hit-Girl, comics avec le personnage ci-dessus comme principal protagoniste
 Hit Girl, single de Sébastien Léger, sorti en 2007

Homonymie